Charles Jones (1891-1942) – attore statunitense meglio noto con il nome Buck Jones
Charles Jones (n. 1957), cestista statunitense
Charles Alexander Jones (n. 1962), cestista statunitense
Charles Rahmel Jones (n. 1975), cestista statunitense